W Polsce
 Izdebnik – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Lanckorona 
 Izdebnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Garwolin
 Izdebnik – przysiółek wsi Trzęsówka w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Cmolas

 Izdebnik – gromada